L'eschaton est l'objet d'étude de l'eschatologie, c'est-à-dire la destinée finale du monde, la fin de toutes choses.
Eschaton est le troisième album du groupe de black metal anglais Anaal Nathrakh, sorti le .
Eschaton est un roman de science-fiction de Guy-Roger Duvert paru en 2021.